Imię i nazwisko Ernest Hamilton nosili lub noszą m.in.:
 Ernest Hamilton  (1858–1923) – brytyjski polityk konserwatywny, lord
 Ernest Hamilton (1883–1964) – kanadyjski zawodnik lacrosse, mistrz olimpijski z 1908